Юстиц-коллегия:

 Юстиц-коллегия — высший апелляционный суд Российской империи по уголовным и гражданским делам.
 Юстиц-коллегия Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел — орган центрального управления России с административно-судебными функциями.